Првенство Србије у сезони 2017/2018. је дванаесто такмичење организовано под овим именом од стране Ватерполо савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен ватерполо такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва Б лига Србије.

Клубови у сезони 2017/18. 

Легенда:

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Бараж за опстанак

Суперлига Србије

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2017.
Ватерполо у 2018.